Clower ist der Nachname folgender Personen:

 Jerry Clower (1926–1998), amerikanischer Komiker
 Robert W. Clower (1926–2011), amerikanischer Ökonom